

Établissements français 
Un nombre important d'établissements scolaires portent le nom de Charles de Gaulle, notamment six établissements d'enseignement français à l'étranger :
 Le lycée français Charles-de-Gaulle de Londres.
 Le lycée français Charles-de-Gaulle d'Ankara.
 Le Lycée français international Charles-de-Gaulle de Pékin.
 Le  de Bangui (République centrafricaine).
 Le  de Concepción (Chili).
 Le  de Damas (Syrie).

C'était aussi le nom du plus important lycée français de la Direction de l'enseignement français en Allemagne à Baden-Baden.

Parmi les établissements situés en France, on peut relever :
 Le lycée Charles-de-Gaulle de Caen.
 Le lycée Charles-de-Gaulle de Chaumont (Haute-Marne).
 Le Lycée international Charles-de-Gaulle de Dijon.
 Le lycée professionnel Charles-de-Gaulle de Paris ().
 Le lycée Charles-de-Gaulle de Poissy.
 Le lycée Charles-de-Gaulle de Rosny-sous-Bois,
 Le lycée Charles-de-Gaulle de Vannes.

Établissements étrangers 

Le nom de Charles de Gaulle a également été donné à un grand nombre d'écoles secondaires dans les systèmes scolaires étrangers, par exemple :
 le  de Poznań (Pologne) - XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu, créé en 1991, intégré dans la cité scolaire ZSO 2 im. Charles de Gaulle’a, qui comporte une école primaire, un collège et le lycée.
 le Gimnasio Campestre Charles de Gaulle de Bogotá (Colombie).
 l' - Школа с углубленным изучением французского языка № 1251 имени генерала Шарля де Голля à Moscou, Russie : fondée en 1947, porte ce nom depuis 2011

Voir aussi 
 Université Charles-de-Gaulle, université de lettres, sciences humaines et sociales ayant existé à Lille (Villeneuve-d'Ascq) de 1970 à 2018.

Notes 

Lycée